Hartville (Missouri).
 Hartville (Ohio).
 Hartville (Wyoming).